Casanave ist der Familienname folgender Personen:

 Pedro Casanave (um 1766–1799), spanischer Händler und Politiker
 Daniel Casanave (geb. 1963), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Casanova (Begriffsklärung)
 Casenave
 Cazenave
 Cazenove